Brezna kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Brezna (periodiskt vattendrag), Posavina,

Tjeckien 

 Březná, vattendrag, Olomouc, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar